

Földrajz
Magyarország
 Borsodivánka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Iwanka, elpusztult középkori település Kisszállás-Kunfehértó határában
 Sajóivánka, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szlovákia
 Ivánkaföld (szlovákul Ivankovská Strana), Draskócvölgye része, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás
 Nyitraivánka (szlovákul Ivanka pri Nitre), Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Pozsonyivánka (1900-ig Iványi, szlovákul Ivanka pri Dunaji), Pozsonyi kerület, Szenci járás

Jegyzetek